Der Kanton Saint-Georges-de-Mons ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Saintgeorgesdemons